Erico IV de Sajonia-Lauenburgo (1354 - 21 de junio de 1411 o 1412) fue un duque de Sajonia-Ratzeburgo-Lauenburgo, hijo de Erico II e Inés de Holstein.

Biografía
Erico II ya había implicado en el gobierno a su hijo Erico Eric IV desde que era joven. Erico IV sucedió a su padre en 1368 como duque de Sajonia-Ratzeburgo-Lauenburgo.

Los territorios vecinos (Principado arzobispado de Bremen, Hamburgo, y Schauenburgo y Holstein-Kiel) habían estado disputando con los duques sajones Erico II y su primo Alberto V desde 1363. En 1378 el príncipe arzobispo Alberto II se reconcilió con Erico IV, quien se había casado con la sobrina de Alberto, Sofía. Erico IV y Alberto II firmaron una paz, concluyendo que las disputas futuras se arreglarían - especialmente en el exclave sajón de Land Hadeln, vecino al principado-arzobispado - sin recurrir a la violencia.

Entre 1392 y 1398 Erico IV promovió la construcción del canal de Stecknitz, que conectaba a través del Elba y el Trave el mar del Norte con el Báltico. Este fue el primer canal europeo que cruzaba una divisoria de aguas, y fue especialmente importante para el comercio con toda la orilla báltica. 

En 1400 Erico IV confirmó la adquisición, por parte de Hamburgo, de Ritzebüttel a sus vasallos locales Lappe. En 1394 Hamburgo había conquistado la fortaleza de Ritzebüttel para hacer de ella su punto fuerte que protegiera el estuario del río Elba.

En 1401 Erico IV heredó Sajonia-Bergedorf-Mölln de su primo en segundo grado Erico III. Erico IV volvió a unir los dos ducados en un solo Sajonia-Lauenburgo y posteriormente compartió su reinado en el ducado reunido con sus hijos Erico V y Juan. Sin embargo, la mayor parte de Sajonia-Bergedorf-Mölln había sido enajenada, como por ejemplo el Señorío de Mölln (vendido a Lübeck en 1359 con acuerdo de compra) y el Herrschaft de Bergedorf, el Vierlande, la mitad del Bosque Sajón y Geesthacht, todos los cuales Erico III había empeñado a la ciudad de Lübeck en 1370.

Erico III había permitido a Lübeck entrar en posesión de estas zonas, una vez que muriera, hasta que sus herederos devolvieran el crédito y así redimirlas y simultáneamente ejercitar su derecho a la recompra de Mölln, exigiendo en su conjunto una suma total de 26000 marzos de Lübeck. Pero en 1401 Erico IV, apoyado por sus hijos Erico V y Juan, capturaron a la fuerza las zonas empeñadas sin hacer ningún pago, antes de que Lübeck pudiera entrar en posesión de ellas. Lübeck condescendió. En 1407 Erico IV empeñó la parte septentrional de Hadeln a Hamburgo, cuatro años más tarde la parte meridional a Bremen. En 1411 Erico IV y sus hijos Erico V y Juan IV empeñaron su participación en el Vogtei al bailío de Bederkesa y el castillo de Bederkesa al Senado de Bremen incluyendo todo "lo que ellos tienen en las jurisdicciones en el Land Wursten frisio y Lehe (Bremerhaven), que pertenecía al anteriormente mencionado castillo y Vogtei". Su participación en la jurisdicción, el Vogtei y el castillo habían sido adquiridos de los Caballeros de Bederkesa, golpeados por la plaga quienes habían entrado en declive después de 1349/1350.

Matrimonio y descendencia
El 8 de abril de 1373 Erico IV se casó con Sofía de Brunswick-Luneburgo (1358–28 de mayo de 1416), hija de Magnus II de Brunswick-Luneburgo y tuvieron la siguiente descendencia: 
 Erico V (?-1436), duque de Sajonia-Lauenburgo
 Juan IV (?-1414), duque de Sajonia-Lauenburgo
 Alberto (m. 1421), canónigo en Hildesheim
 Magnus (m. 1452), Príncipe-obispo de Cammin 1410-1424, a partir de ahí príncipe-obispo de Hildesheim
 Bernardo II (m. 1463), duque de Sajonia-Lauenburgo
 Otón (m. antes de 1431)
 Inés (m. antes de 1415), el 23 de marzo de 1399 se casó con Alberto II de Holstein-Rendsburg 
 Inés (m. h. 1435, Pudagla), casada con Wartislao VIII de Pomerania
 Catalina (m. antes de 1448), casó (1) Juan VII de Werle (2) Juan IV de Mecklemburgo
 Sofía (m. 1462), casada con Wartislao IX de Pomerania-Wolgast y madre de Erico II de Pomerania.

Ancestros

Referencias

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XV (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia del siglo XIV
Duques de Sajonia del siglo XV
Nacidos en Ratzeburgo